Miasta w USA:
 Kickapoo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Kickapoo (ang. Kickapoo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Kickapoo (ang. Kickapoo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Kickapoo (ang. Kickapoo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Kickapoo (ang. Kickapoo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Kickapoo (ang. Kickapoo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Kickapoo (ang. Kickapoo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Inne:
 Kickapoo – plemię Indian Ameryki Pn.
 Kickapoo – singel zespołu Tenacious D